Алимпич () — сербская фамилия. Известные носители:

 Алимпич, Душан (1921—2002) — югославский сербский общественно-политический деятель, председатель Союзной скупщины (1984—1986).
 Алимпич, Ранко (1826—1882) — сербский генерал, военный министр Сербии.